Dalida (1933-1987) est une chanteuse française. Elle a inspirée :
 Dalida, biopic télévisuel de Joyce Buñuel diffusé en 2005 ;
 Dalida, biopic de Lisa Azuelos sorti en 2016 ;
 Dalida, chanson de Soolking sortie en 2018.